Lianjiang är ett kinesiskt namn som kan syfta på:

Lianjiang, Fuzhou – härad i Fujian-provinsen i Folrepubliken Kina
Lienchiang – härad i Fujian-provinsen i Republiken Kina (Taiwan)
Lianjiang, Zhanjiang – stad på häradsnivå i Guangdong-provinsen
 Lianjiang (köping i Kina, Anhui)
 Lianjiang (socken i Kina, Sichuan)

WP:Projekt Kina